Vettius steht für:
 Vettius (Gattung), Gattung der Hesperiinae

Vettius ist der Name folgender Personen:
 Gaius Vettius Capitolinus, römischer Maler
 Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus, römischer Konsul 242
 Gaius Vettius Gratus Sabinianus, römischer Konsul 221
 Gaius Vettius Sabinianus Iulius Hospes, römischer Suffektkonsul
 Gaius Vettius Priscus, römischer Offizier
 Lucius Vettius († 59 v. Chr.), römischer Denunziant

 Marcus Vettius Latro, römischer Statthalter

Vettius ist das Praenomen folgender Personen:
 Vettius Agorius Basilius Mavortius, römischer Konsul
 Vettius Agorius Praetextatus (um 320–384), römischer Senator
 Vettius Rufinus, römischer Konsul
 Vettius Valens (Mediziner) († 48), römischer Arzt und Schulgründer
 Vettius Valens († nach 184), griechischer Astronom und Astrologe